Setién ist der Familienname folgender Personen:

 José María Setién Alberro (1928–2018), spanischer katholischer Theologe und Bischof von San Sebastián
 Laro Setién (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Miguel María de Setién (1852–1905), spanischer Anwalt und Politiker
 Quique Setién (* 1958), spanischer Fußballspieler und -trainer

Des Weiteren ist Setién der Name einer Gemeinde im Norden Spaniens, siehe Setién (Gemeinde).